Het Nederlands kampioenschap dammen 2017 werd van donderdag 6 t/m zaterdag 15 april 2017 (met 2 rondes op 7 en 12 april en een rustdag op 9 april) door 12 deelnemers op Urk gespeeld. 
Nederlands kampioen werd debutant Martijn van IJzendoorn met 18 punten uit 11 partijen, op 4 punten gevolgd door Alexander Baljakin en op 5 punten door Ron Heusdens.

Scoretabel

Externe links
 Website van het NK
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2017
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen